Jack Howell est un nom pouvant désigner:

 (1895-1971), joueur australien de football australien
 (1899-1967), nageur olympique américain
 (1924-1994), joueur australien de football australien
 (1926-2015), médecin britannique
 (né en 1961), joueur de baseball américain

Voir aussi
 (1913-1990), réalisateur gallois

Howell, Jack